Blee peut faire référence à un nom de famille ou un (ancien) lieu :

Un nom de famille 

 Francis J. Blee (alias Francis J. "Frank" Blee) , homme politique américain du Parti républicain
 Kathleen M. Blee, professeur de sociologie à l'Université de Pittsburgh
 Robert Blee, maire de Cleveland, Ohio, de 1893 à 1894
 Owen Blee, Opticien d'ordonnances, Irlande

Lieu 

 Blee, un ancien village, qui fait maintenant partie de Monheim am Rhein
Homonymie de patronyme
Homonymie